Métro Paris 12